Ürgüp (district), een Turks district in de provincie Nevşehir
 Ürgüp (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ürgüp